Sutorius ist

 eine Pilzgattung aus der Ordnung der Dickröhrlingsartigen, siehe Sutorius (Pilze)

und der Familienname folgender deutscher Theaterschauspielerinnen:
 Auguste Sutorius (1807–1873) 
 Caroline Sutorius (1810–1875)